

Championnat masculin

Première phase

Deuxième phase

Championnat féminin

Première phase

Deuxième phase

Sources 
 Classements  : Journaux Ouest-France et Le Télégramme du lundi 
 Classements  : Journaux Ouest-France et Le Télégramme du lundi 

Nationale 1
Tennis de table en 1997